Pavlice può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Pavlice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale

Slovacchia
Pavlice, comune del distretto di Trnava, nell'omonima regione